De term UDF kan een afkorting zijn van:

Union des forces le changement;
Union pour la Démocratie Française;
Universal Disk Format;
United Democratic Front;
Unducted fan, een type motor.